Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой 1992/1993 был первым чемпионатом суверенного Казахстана. 
В его розыгрыше приняли участие 4 клуба из 3 городов. 
Усть-Каменогорск представляли два клуба. 
По одному клубу представляли Караганду и Темиртау.

Турнирная таблица

См. также 
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой
 Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин
 Кубок Казахстана по хоккею с шайбой среди женщин

Ссылки 
 Чемпионат 1992/93 на сайте passionhockey

1992/1993